Milieu (französisch für „Mitte, Umgebung“) steht für:

 Milieu (Literatur), Schauplatz oder Handlungsort eines literarischen Werks
 soziales Milieu, als Kurzform: soziale Bedingungen, denen Menschen ausgesetzt sind
 Rotlichtmilieu, als Kurzform: von Prostitution geprägte soziale Umgebung
 Milieu, die Umgebung eines Lebewesens, siehe Umwelt #Begriffsgeschichte
 Milieu, proletarisch geprägte Stadtteile in Berlin, siehe Heinrich Zille #„Zille sein Milljöh“

Siehe auch: